Bielorruso puede referirse a:

 El bielorruso, idioma eslavo oriental hablado en Bielorrusia.
 Los bielorrusos como etnia.
 Los naturales de Bielorrusia.